Nicholas Ritchie (né le  à Orangeville dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Son frère Brett Ritchie est également joueur de hockey professionnel.

Biographie 

Il a été repêché par les Ducks d'Anaheim au premier tour ( au total) au repêchage 2014 de la LNH. Le , il marque son premier but dans la LNH contre les Devils du New Jersey.

Le , il est échangé aux Bruins de Boston en retour de Danton Heinen.

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Maple Leafs de Toronto. Il est échangé avec un choix de repêchage aux Coyotes de l'Arizona en retour de Ryan Dzingel et Ilia Lioubouchkine le .

Le , les Coyotes l'échangent en compagnie du défenseur Troy Stecher aux Flames de Calgary contre l'attaquant Brett Ritchie et le défenseur Connor Mackey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Raiders de Georgetown || LHJO || 1 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Petes de Peterborough || LHO  || 62 || 16 || 23 || 39 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Petes de Peterborough || LHO || 41 || 18 || 17 || 35 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Petes de Peterborough || LHO || 61 || 39 || 35 || 74 || 136 || 11 || 5 || 5 || 10 || 24
|-
| 2014-2015 || Petes de Peterborough || LHO || 25 || 14 || 18 || 32|| 69 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 23 || 15 || 15 || 30 || 44 || 14 || 13 || 13 || 26 || 28
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 38 || 16 || 14 || 30 || 59 || 9 || 5 || 3 || 8 || 20 
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 33 || 2 || 2 || 4 || 37 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 77 || 14 || 14 || 28 || 62 || 15 || 4 || 0 || 4 || 46
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 76 || 10 || 17 || 27 || 72 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 60 || 9 || 22 || 31 || 82 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 41 || 8 || 11 || 19 || 78 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 7 || 1 || 1 || 2 || 19 || 8 || 1 || 0 || 1 || 16
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 56 || 15 || 11 || 26 || 37 || 11 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 33 || 2 || 7 || 9 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 24 || 10 || 4 || 14 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 58 || 9 || 12 || 21 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Flames de Calgary || LNH || || || || || ||

| 465 || 80 || 101 || 181 || 473 || 38 || 6 || 3 || 9 || 80

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2013 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 4 || 1 || 3 || 4 || 10 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 || align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en décembre 1995
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Flames de Calgary